Aleksandr Vorob'ëv – calciatore sovietico, poi russo
 Aleksej Vorob'ëv – cantante, attore e regista russo
 Roman Vorob'ëv – calciatore russo